

Hydronymes 
 La Berre est un cours d'eau du département de l'Aude.
 La Berre est une rivière du département de la Drôme.

Toponymes 

 Berre-les-Alpes est une commune française des Alpes-Maritimes.
 Berre-l'Étang est une commune française des Bouches-du-Rhône.
 L'Étang de Berre est une étendue d'eau située dans le département des Bouches-du-Rhône.

Histoire 
 Les seigneurs de Berre étaient les titulaires de la seigneurie de Berre-les-Alpes.
 La bataille de la Berre est une bataille qui a opposé Charles Martel aux Sarrasins en 737.

Patronyme 
 Philippe Berre (1954 - 2021), escroc français ayant inspiré le film À l'origine de Xavier Giannoli.

Voir aussi  
 
 

Homonymie d'hydronyme